Lagershausen steht für:
 Lagershausen, Ortsteil von Northeim, Niedersachsen

Lagershausen ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Lagershausen (1875–1961), deutscher Politiker (DVP und DNVP)
 Hermann Lagershausen (1901–1977), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Karl-Hans Lagershausen (1924–1988), deutscher Politiker (CDU)